Runen, schrift
 Rune (naam), een voornaam met Scandinavische oorsprong
 RuneScape, een computerspel